Schönes-Wochenende steht für:

 Schönes Wochenende (1962), deutscher Film von Peter Beauvais 
 Schönes Wochenende (2006), schweizerischer Fernsehfilm von Petra Volpe 
 Tatort: Schönes Wochenende, deutscher Fernsehfilm aus der Kriminalreihe „Tatort“ (1980)

Siehe auch:
 Schönes-Wochenende-Ticket, Sonderangebot der Deutschen Bahn